Nuevediario puede referirse a:

Nuevediario, informativo televisivo argentino emitido por Canal 9.
Nuevediario, informativo televisivo chileno emitido entre 1970 y 1973 por Canal 9.